Curciat-Dongalon é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Curciat-Dongalon apresentava uma população de 421 habitantes, distribuídos por 253 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain